Die 23. Turn-Weltmeisterschaften fanden vom 3. bis zum 10. November 1985 in Montreal (Kanada) statt.

Ergebnisse

Männer

Einzelmehrkampf

Boden

Pauschenpferd

Ringe

Sprung

Barren

Reck

Mannschaftsmehrkampf

Frauen

Einzelmehrkampf

Sprung

Stufenbarren

Schwebebalken

Boden

Mannschaftsmehrkampf

Medaillenspiegel 

Turn-Weltmeisterschaften
Sportveranstaltung 1985
Sportveranstaltung in Montreal
Turnen (Kanada)